N91 est un sigle qui peut faire référence à :
 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée, d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS Trooper (N91), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Nokia N91, un smartphone de la marque finlandaise Nokia ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres